Preventer steht für:

 Eine Absteifung auf Yachten, siehe Backstag
 Ein Absperrventil bei Bohrungen zur Verhinderung eines Blowouts, siehe Blowout-Preventer

Siehe auch:
 Prevent